Cowboy Bebop OST — первый саундтрек, записанный группой The Seatbelts к аниме-сериалу Cowboy Bebop. Диск вышел в 1998 году.

Об альбоме 
Cowboy Bebop OST состоит из композиций, которые используются на протяжении всего сериала, в том числе и расширенной версией главной музыкальной темы. Вся музыка на альбоме (за исключением песни «Rain» в исполнении Стива Конте) принадлежит к различным стилям инструментального блюза и джаза.

Этот диск стал одним из немногих саундтреков к сериалам, которому удалось получить максимальный рейтинг на музыкальной онлайн-базе Allmusic.

Список композиций 

Cowboy Bebop
Альбомы 1998 года
Саундтреки аниме